Лос Мачос има више значења:

 Лос Мачос (Инде), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Мачос (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику